Region Guéra – region administracyjny Czadu.
 Pic de Guéra – szczyt w Afryce na wyżynie Wadaj.
 Guéra – pseudonim serbskiego autora komiksów i ilustratora.

Zobacz też:
 La Güera – miasto w południowej Saharze Zachodniej.